Florya steht für:
 Atatürk-Seevilla Florya,  historische Präsidentenresidenz und Amtssitz von Mustafa Kemal Atatürk in Istanbul
 (2302) Florya, Asteroid des mittleren Hauptgürtels